9-й індивідуальний чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, що відбувся у швейцарському місті Базель з 21 по 25 квітня 2021 року, мав стати останнім для європейських гімнастів кваліфікаційним турніром на Літні Олімпійські ігри 2021 у Токіо, Японія.

Медальний залік

Медалісти

Олімпійські ліцензії 
Серед європейських гімнастів/гімнасток останні дві індивідуальні олімпійські ліценції на Літні Олімпійські ігри 2021 у Токіо, Японія, але не більше однієї на країну, будуть розіграні в багатоборстві. Індивідуальні ліцензії отримають дві країни, гімнасти/гімнастки яких займатимуть дві вищі позиції серед гімнастів/гімнасток, що не мають олімпійської ліцензії, та тих гімнастів/гімнасток, які не були задіяні у здобутті командної олімпійської ліцензії. Країни, які мають командну олімпійську ліцензію та дві індивідуальні ліцензії за підсумками серії етапів Кубка світу зі спортивної гімнастики, в розподіленні олімпійських ліцензій на чемпіонаті Європи участь не беруть. Індивідуальна олімпійська ліцензія з багатоборства є неіменною та надається Національному олімпійському комітету країни.

Розподіл олімпійських ліцензій здійснюється за підсумками багатобортсва в кваліфікаційному раунді.

Багатоборство (за підсумками кваліфікації) 
За результатами кваліфікації одну олімпійську ліцензію в багатоборстві  мали отримати команда Росії та Туреччини (ліцензія неіменна), однак, остаточні результати розіграшу олімпійських ліцензій буде встановлено після проведення останнього етапа кубка світу в Досі та встановлення переможців кваліфікаційного відбору в окремих видах. Якщо за підсумками серії кваліфікаційних етапів особисту ліцензію на паралельних брусах отримає російський гімнаст Владислав Поляшов, тоді ліцензію в багатоборстві отримає наступна після Росії за підсумками чемпіонату Європи команда, тобто збірна Італії завдяки восьмій позиції в кваліфікації Ніколи Бартоліні.

За підсумками серії кваліфікаційних етапів особисту ліцензію на паралельних брусах не отримав російський гімнаст Владислав Поляшов, тому неіменну олімпійську ліцензію у багатоборстві здобуває збірна Росії.

*ОЛ - брав участь у здобутті командної олімпійської ліцензії чи має особисту олімпійську ліцензію

Багатоборство (за підсумками кваліфікації) 
За результатами кваліфікації одну олімпійську ліцензію в багатоборстві отримує команда Росії та Румунії (ліцензія неіменна).

*ОЛ - брала участь у здобутті командної олімпійської ліцензії чи має особисту олімпійську ліцензію

Чоловічі результати

Багатоборство

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Паралельні бруси

Поперечина

Жіночі результати

Багатоборство

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Україна на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики 
Збірна України на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики представлена у складі:

- чоловіча збірна:

Петро Пахнюк;

Ігор Радівілов;

Ілля Ковтун;

Володимир Костюк;

Роман Ващенко;

Євген Юденков.

 
 
 
 
 

- жіноча збірна:

Анастасія Бачинська;

Діана Варінська;

Єлизавета Губарева;

Анастасія Мотак.

 
 
 

Результати кваліфікації

Чоловіки

Жінки

Посилання 
 https://www.gymnastics.sport/site/events/detail.php?id=16636

Чемпіонати Європи зі спортивної гімнастики
Спортивні події 2021
Квітень 2021
2021 у швейцарському спорті